CIGM est un sigle pouvant représenter :
 CIGM-AM, une station de radio canadienne,
 Chambre immobilière du Grand Montréal,